Ракета, від  — маленьке веретено через  або :
 Ракета — реактивний літальний апарат:
 Ракета Конгріва — бойова ракета, розроблена Вільямом Конгрівом (1772—1828)
 Ракета-носій
 Ракета «повітря-поверхня»
 Ракета «повітря — повітря»
 «Ракета» (годинник)
 «Ракета» (піч) — інноваційна піч
 «Ракета» (судно на підводних крилах) — серія радянських пасажирських річкових суден
 «Ракета» — один з перших паровозів
 «Ракета (Raketa)» — сервіс доставки їжі.